Die Humo European Open 1993 waren ein Snooker-Turnier der Saison 1992/93, das vom 15. bis 21. Februar im Matchroom Schijnpoort von Antwerpen ausgetragen wurde. Zum zweiten Mal in Folge fand das Turnier in Belgien statt, es zog aber vom Süden in die Großstadt im Norden um. Die belgische Zeitschrift Humo trat erstmals als Sponsor des Events auf.

Titelverteidiger Jimmy White verlor bereits in Runde 1 gegen das erst 17-jährige Talent Ronnie O’Sullivan. Im Finale kam es aber zu einem weiteren Aufeinandertreffen der großen Kontrahenten Stephen Hendry und Steve Davis. Altmeister Davis holte sich mit einem deutlichen 10:4 einen weiteren Sieg, den zweiten Turniersieg in dieser Saison.

Dieses Turnier war im Vergleich zu den Vorjahren um einen Monat vorgezogen worden. In der nächsten Saison fand das Turnier noch einmal drei Monate früher im Dezember statt. Somit gab es das Turnier im selben Kalenderjahr zweimal.

Hauptturnier 
Acht Qualifikationsrunden waren nötig, um die eine Hälfte des Teilnehmerfelds zu bestimmen. Die Spieler ab Platz 33 der Weltrangliste spielten an mehreren Terminen die 32 Qualifikanten für das Hauptturnier aus. Die Top 32 waren für Antwerpen gesetzt, ihnen wurden die anderen 32 Spieler zugelost. Bis zum Halbfinale blieb der Turniermodus unverändert, aber zum zweiten Mal nach 1990 wurde das Finale verlängert und auf 10 Gewinnframes (Best of 19) gespielt. Danach kehrte das Turnier aber endgültig zu Best-of-17-Finals zurück.

Finale

Quellen 

19931
Snookerveranstaltung 1993
Billardturnier in Antwerpen